Agnesbrücke steht für:

 St.-Agnes-Brücke (Esslingen)
 Agnesbrücke (Nürnberg)

Siehe auch
 Agnessteg